El término secuestro hace referencia, en esta enciclopedia:

 a un secuestro, el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas;

Medios de transporte 
 a un secuestro aéreo;
 al secuestro del avión Landshut;
 al secuestro del barco Playa de Bakio;
 al secuestro del vuelo 576 de Aeroméxico;
 al secuestro del vuelo 705 de Mexicana de Aviación;
 al secuestro del vuelo 8969 de Air France;
 al secuestro del vuelo 961 de Aerolíneas Etíopes;

Teléfono
 al secuestro virtual, una extorsión telefónica;

Personas 
 al secuestro de Carlos Carreño, en Brasil;
 al secuestro de Cristián Edwards, en Chile;

Derecho
 al secuestro permanente;

En las ciencias de la salud 
 al secuestro broncopulmonar, una anomalía pulmonar congénita;
 al secuestro parental;

En Colombia 
 al secuestro de tres indigenistas estadounidenses en Colombia;
 al secuestro de contratistas estadounidenses en Colombia;
 al secuestro de diputados del Valle del Cauca;
 al secuestro de la ciénaga de El Torno;
 al secuestro en la Iglesia La María;

En otros países 
 al secuestro en Argelia;
 a los secuestros de japoneses por Corea del Norte;
 al secuestro de Beslán, en Rusia;

Cine 
 a Secuestro "The Story of Temple Drake" (1933), película estadounidense dirigida por Stephen Roberts;
 a Secuestro "Tokyo Joe" (1949), película estadounidense dirigida por Stuart Heisler;
 a Secuestro (1976), película española dirigida por León Klimovsky;
 a Secuestrada "The Vanishing" (1993), película estadounidense dirigida por George Sluizer;
 a Secuestro "Switchback" (1997), película estadounidense dirigida por Jeb Stuart;
 a Secuestro (2005), película chilena dirigida por Gonzalo Lira;
 a Secuestro Express (2005), película venezolana dirigida por Jonathan Jakubowicz;
 a Secuestro (2011), cortometraje español dirigido por Daniela Costa y José Diego Santiago;
 a Secuestro (2016), película española dirigida por Mar Targarona.

Historietas
 a Secuestro aéreo, una historieta;

Ciencia ficción
 al secuestro extraterrestre.